Михаил Свири́дов: Свиридов, Михаил Иванович (род. 1941) — советский, российский военачальник, контр-адмирал.
 Свиридов, Михаил Константинович (род. 1938) — российский учёный, ректор Томского государственного университета.